Методиево (Добричская область) — село в Болгарии. 
 Методиево (Шуменская область) — село в Болгарии.